Маргарет «Мег» Фостер (, род. 10 мая 1948) — американская актриса.

Биография 
Фостер родилась в городе Рединге, штат Пенсильвания, в семье Девида Фостера и его супруги Нэнси (в девичестве Адамсон).

Фостер обнаружила желание играть на сцене во время посещения школы-интерната в Лоуэлле, штат Массачусетс. Перед своим дебютом в постановке «Строители империи» она появилась в летнем театре университета Корнелла в спектакле «Тело Джона Брауна». Перебравшись в Лос-Анджелес, она получила первые небольшие роли в кино и на телевидении. Её дебют в кино состоялся в 1970 году в фильме «Адам в 6 утра», где она играла небольшую роль бывшей подруги Майкла Дугласа. В 1979 году журнал «Mademoiselle» назвал бледно-голубые глаза Фостер «глазами года».

В 1981 году актриса была номинирована на премию «Джини» за роль в канадской драме «Билет на небеса». Далее последовали множество фильмов, где она играла либо злодейку, либо слепую, например, Ивел-Лин во «Владыке вселенной», коллаборационистку на службе у инопланетян в «Чужих среди нас» или двуличную представительницу корпорации в «Левиафане». Но были и более положительные роли, среди которых лесбиянка Стелла Кук в фильме «Другая история», которая влюбляется в своего соседа-гея.

На телевидении она работала в «Гайянской трагедии», «Вашингтон: за закрытыми дверями», «Солнечный свет» и многих других сериалах и фильмах. Её самым большим успехом стал сериал «Кегни и Лейси», где она играла детектива Кристину Кэгни. Но после первых шести эпизодов Фостер заменили на Шэрон Глесс. Продюсер сериала Барни Розенцвайг сумел частично поправить ситуацию, дав ей второстепенную роль прокурора района в «Процессе Рози О’Нилл», где по иронии судьбы главную роль играла Шэрон Глесс. Мег Фостер также снялась в телесериалах «Зена — королева воинов» и «Удивительные странствия Геракла», где сыграла царицу богов Геру.

Фостер была замужем за канадским актёром Стивеном Макхэтти, брак с которым закончился разводом. В свободное от съёмок время актриса занимается разведением лошадей на своем ранчо на северо-западе штата Вашингтон.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США